John Woodroffe – orientalista britannico
 Lorna Woodroffe – ex tennista britannica
 Martyn Woodroffe – ex nuotatore britannico